Reimers är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Reimers (1727–1816), rådman, riksdagsman och grosshandlare. Reimersholme i Stockholm har fått namnet efter honom
 Arnoldus Reimers (1844–1899), norsk skådespelare
 Carl Gustaf Reimers (död 1754), underkonduktör, ritmästare och konterfejare
 Egill Reimers (1878–1946), norsk arkitekt
 Gerd Reimers (född 1926), konstvetare och författare
 Herman Johan Foss Reimers (1843–1928), norsk jurist och politiker
 Ivar Reimers (1886–1948), friidrottare, lärare och tonsättare
 Joachim Gotthard Reimers (död 1814), målarmästare och kyrkomålare
 Johan Henric Reimers (född 1755), möbelsnickare och tecknare
 Knud H Reimers (1906–1987), dansk-svensk båtkonstruktör
 Lennart Reimers (1928–2009), musikdirektör, musikolog, musik- och bokförläggare
 Rolf Reimers (1938–2017), arkitekt, konstnär och serietecknare
 Sophie Reimers (1855–1932), norsk skådespelare

Reimers kan också vara ett smeknamn för Reimersholme.

Se även 

 Reimer

Efternamn